Rechobot (Bijbel), de naam van drie plaatsen in de Hebreeuwse Bijbel
 Stad in Israël, zie Rehovot
 Rehoboth (Namibië), een stad in Namibië
 Rehoboth (thuisland), een voormalige bantoestan in Namibië
 Rehobothbasters, een bevolkingsgroep in Namibië
 Naam van diverse kerkgebouwen (zie de doorverwijspagina Rehobothkerk) en scholen